IX чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (Суперлига) проходил с 27 сентября 1999 по 2 апреля 2000 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги проходили в два этапа. На первом 8 команд сыграли с разъездами в четыре круга (спаренные поединки). 6 лучших клубов по итогам первого этапа в финальном однокруговом турнире, который прошёл в Мариуполе разыграли медали.

1 этап

Результаты матчей

2 этап

За 1—6 места 

 Учитывались очки, набранные командами на первом этапе.

Призёры 
 «Азот» (Черкассы)

 «Дорожник-СКА» (Одесса)

 «Локомотив» (Харьков)

Индивидуальные призы

Переходный турнир за право играть в Суперлиге

Высшая лига

Первая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1999 год в волейболе
2000 год в волейболе